3-й сезон Вызова Дегранж-Коломбо — велошоссейного сезонного турнира 1950 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира состоял из 10 гонок. Первой гонкой сезона был Тур Фландрии вместо Милан — Сан-Ремо, который состоялся на следующий день после Париж — Брюссель. Подобное проведение двух гонок в течение двух дней будет и в последующих сезонах.

Регламент турнира претерпел изменения в плане начисляемых очков. Теперь очками премировались первые 15 гонщиков на каждой гонке вместо 25, а максимальное количество очков за победу уменьшилось с 30 до 20 (на гранд-турах очки удваивались). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие минимум в одной гонке проводимой в каждой из стран-организаторов (Бельгия, Италия и Франция), участие в Швейцарии было не обязательным. Национальный рейтинг рассчитывался как сумма пяти лучших результатов гонщиков от страны на каждой из гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга стал швейцарец Фердинанд Кюблер. Второе место занял итальянец Фьоренцо Маньи, третье ещё один швейцарец — Хуго Коблет.

Среди стран третий год подряд первенствовала Италия.

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Национальный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Результаты гонок на LesSports.info
 Результаты сезона на memoire-du-cyclisme.eu
 Результаты сезона на архивной странице ‘‘velo-club.net’’